Кристофари:
 Кристофари, Николай Антонович (1802—1881) — почётный опекун Санкт-Петербургского опекунского совета, владелец первой Сберегательной книжки в истории России.
 Суперкомпьютеры «Кристофари».